Бригахталь () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. 

Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Шварцвальд-Бар.  Население составляет 5095 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 22,80 км². Официальный код  —  08 3 26 075.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга